Salvaterra ima više značenja:
 Salvaterra, Reggio Emilia
 Salvaterra, Rovigo